A National Basketball Association 1992–1993-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 47. szezonja volt. A győztes a Chicago Bulls lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Phoenix Suns ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Charles Barkley, a döntő MVP-je Michael Jordan lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Charles Barkley
Az év újonca: Shaquille O’Neal
Legjobb védekező játékos: Hakeem Olajuwon
Legtöbbet fejlődött játékos: Mahmoud Abdul-Rauf
Legjobb „hatodik” játékos: Clifford Robinson

All-Star-mérkőzés 

MVP: Karl Malone és John Stockton
Vezetőedzők: Paul Westphal (Nyugat), Pat Riley (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba